В одиночному розряді тенісного турніру WTA Cleveland 1973, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1973, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Лінду Туеро 6-0, 6-0.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (Переможниця)
  Лінда Туеро (фінал)

 Пет Преторіус (чвертьфінал)
 Наталі Фук (півфінал)

Основна сітка

Посилання 
 

WTA Cleveland